Expedition von Leichhardt bezieht sich auf folgende Expeditionen des deutschen Forschers Ludwig Leichhardt zur Erforschung Australiens:
 Expedition von Leichhardt (1844–1845)
 Expedition von Leichhardt (1846–1847)
 Expedition von Leichhardt (1848)